Descarrilados puede referirse a:

 Descarrilados (película de 2005) (2005), película de thriller británicoestadounidense.
 Descarrilados (película de 2021) (2021), película de comedia española.